Koningin Wilhelminaplein - plein in Amsterdam
 Wilhelminaplein ('s-Hertogenbosch)
 Wilhelminaplein (Eindhoven)
 Wilhelminaplein (Gennep)
 Wilhelminaplein (Heemstede)
 Wilhelminaplein (Heerlen)
 Wilhelminaplein (Horst)
 Wilhelminaplein (Leeuwarden), zie Zaailand
 Wilhelminaplein (Rotterdam)
 Wilhelminaplein (metrostation) - metrostation aan bovenstaand plein
 Wilhelminaplein (Tegelen)
 Wilhelminaplein (Wassenaar)
 Wilhelminaplein (Willemstad) op Curaçao